Le terme de Dschool - ou d.school - se rapporte à l'école de Design de Stanford, le berceau du Design Thinking.

Hasso Plattner Institute of Design de l'Université de Stanford, première école à avoir été appelée d.school (2004). 

D'autres écoles sont reconnues en Europe à savoir :

 Hasso Plattner institute à Potsdam ; 
 French Future Academy à Paris. 

École de design
Créativité